Okręty US Navy o nazwie USS "Hydrographer":
 Pierwszy USS "Hydrographer" był małą jednostką drewnianą. Zbudowany w 1901. Wszedł pod jurysdykcję US Navy w 1917. Zwrócony Coast and Geodetic Survey w 1919.
 Drugi USS "Hydrographer" (AGS-2) był jednostką badawczą. Nabyty przez US Navy w 1942 i wycofany ze służby w 1946.

Hydrographer